Жидки (Житки, Берёзовка) — запустевшая деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входила в Пореченский сельсовет. Сейчас — урочище Житки.

История 
 название
На «карте Шуберта» (1867 год) и «карте РККА» (1937 год) носит название Жидки. На послевоенной топографической карте Житки. На карте Госгисцентра от 2010 года урочище Берёзовка.

Деревня Берёзовка Великолукского района была упразднена решением Псковского облисполкома в 1983 году.

География 
Находилась в 4 верстах к западу от деревни Жигари.

Ссылки 
 Урочище Житки.
 Карта N-36-001. Масштаб 1:100000. Издание 1985 года. Состояние местности на 1983 год.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Псковской области